Montchauvet (Calvados)
Montchauvet (Yvelines)